Bald Hill ist der Name folgender geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Bald Hill (Alabama), im Geneva County
 Bald Hill (Kentucky), im Fleming County
 Bald Hill (Maryland), im Harford County
 Bald Hill (Mississippi), im Union County
 Bald Hill (Oklahoma), im Okmulgee County
 Bald Hill (Clearfield County, Pennsylvania)
 Bald Hill (Greene County, Pennsylvania)
 Bald Hill (Tennessee), im Claiborne County (nicht mehr existent)
 Bald Hill (Texas), im Angelina County
 Bald Hill Crossing, York County, Maine

Erhebungen:
 Bald Hill (Erhebung, Alabama)
 Bald Hill (Alaska)
 Bald Hill (Santa Cruz County, Arizona)
 Bald Hill (Yavapai County, Arizona, 1156 m)
 Bald Hill (Yavapai County, Arizona, 1426 m)
 Bald Hill (Yavapai County, Arizona, 1853 m)
 Bald Hill (Yavapai County, Arizona, 1877 m)
 Bald Hill (Cleburne County, Arkansas)
 Bald Hill (Faulkner County, Arkansas)
 Bald Hill (Randolph County, Arkansas)
 Bald Hill (Dolores County, Colorado)
 Bald Hill (Park County, Colorado, 2912 m)
 Bald Hill (Park County, Colorado, 3479 m)
 Bald Hill (Fairfield County, Connecticut)
 Bald Hill (Litchfield County, Connecticut, 256 m)
 Bald Hill (Litchfield County, Connecticut, 400 m)
 Bald Hill (Middlesex County, Connecticut)
 Bald Hill (New Haven County, Connecticut)
 Bald Hill (Tolland County, Connecticut)
 Bald Hill (Windham County, Connecticut)
 Bald Hill (Twin Falls County, Idaho)
 Bald Hill (Valley County, Idaho)
 Bald Hill (Gibson County, Indiana)
 Bald Hill (Putnam County, Indiana)
 Bald Hill (Calaveras County, Kalifornien)
 Bald Hill (Colusa County, Kalifornien)
 Bald Hill (Del Norte County, Kalifornien)
 Bald Hill (El Dorado County, Kalifornien)
 Bald Hill (Glenn County, Kalifornien)
 Bald Hill (Humboldt County, Kalifornien)
 Bald Hill (Lassen County, Kalifornien)
 Bald Hill (Marin County, Kalifornien)
 Bald Hill (Mariposa County, Kalifornien)
 Bald Hill (Mendocino County, Kalifornien, 235 m)
 Bald Hill (Mendocino County, Kalifornien, 371 m)
 Bald Hill (Mendocino County, Kalifornien, 588 m)
 Bald Hill (Napa County, Kalifornien)
 Bald Hill (Placer County, Kalifornien)
 Bald Hill (San Luis Obispo County, Kalifornien)
 Bald Hill (Siskiyou County, Kalifornien)
 Bald Hill (Sonoma County, Kalifornien)
 Bald Hill (Tehama County, Kalifornien)
 Bald Hill (Breathitt County, Kentucky)
 Bald Hill (Crittenden County, Kentucky)
 Bald Hill (Metcalfe County, Kentucky)
 Bald Hill (Union County, Kentucky)
 Bald Hill (Louisiana)
 Bald Hill (Cumberland County, Maine)
 Bald Hill (Hancock County, Maine)
 Bald Hill (Penobscot County, Maine, 154 m)
 Bald Hill (Penobscot County, Maine, 81 m)
 Bald Hill (York County, Maine)
 Bald Hill (Essex County, Massachusetts, 47 m)
 Bald Hill (Essex County, Massachusetts, 75 m)
 Bald Hill (Franklin County, Massachusetts)
 Bald Hill (Hampshire County, Massachusetts)
 Bald Hill (Middlesex County, Massachusetts)
 Bald Hill (Norfolk County, Massachusetts, 122 m)
 Bald Hill (Norfolk County, Massachusetts, 144 m)
 Bald Hill (Norfolk County, Massachusetts, 71 m)
 Bald Hill (Plymouth County, Massachusetts)
 Bald Hill (Worcester County, Massachusetts, 209 m)
 Bald Hill (Worcester County, Massachusetts, 316 m)
 Bald Hill (Cass County, Michigan)
 Bald Hill (Crawford County, Michigan)
 Bald Hill (Marquette County, Michigan)
 Bald Hill (Alcorn County, Mississippi)
 Bald Hill (Calhoun County, Mississippi)
 Bald Hill (Scott County, Mississippi)
 Bald Hill (Dade County, Missouri)
 Bald Hill (Franklin County, Missouri)
 Bald Hill (Ripley County, Missouri)
 Bald Hill (St. Louis County, Missouri)
 Bald Hill (Washington County, Missouri)
 Bald Hill (Glacier County, Montana)
 Bald Hill (Mineral County, Montana)
 Bald Hill (Carroll County, New Hampshire)
 Bald Hill (Cheshire County, New Hampshire, 315 m)
 Bald Hill (Cheshire County, New Hampshire, 371 m)
 Bald Hill (Cheshire County, New Hampshire, 390 m)
 Bald Hill (Cheshire County, New Hampshire, 441 m)
 Bald Hill (Cheshire County, New Hampshire, 483 m)
 Bald Hill (Grafton County, New Hampshire, 314 m)
 Bald Hill (Grafton County, New Hampshire, 725 m)
 Bald Hill (Hillsborough County, New Hampshire)
 Bald Hill (Merrimack County, New Hampshire)
 Bald Hill (Rockingham County, New Hampshire)
 Bald Hill (New Jersey)
 Bald Hill (Sierra County, New Mexico)
 Bald Hill (Socorro County, New Mexico)
 Bald Hill (Dutchess County, New York)
 Bald Hill (Ontario County, New York)
 Bald Hill (Orange County, New York)
 Bald Hill (Rensselaer County, New York)
 Bald Hill (Steuben County, New York)
 Bald Hill (Suffolk County, New York)
 Bald Hill (North Carolina)
 Bald Hill (Fairfield County, Ohio)
 Bald Hill (Ross County, Ohio)
 Bald Hill (Cherokee County, Oklahoma, 269 m)
 Bald Hill (Cherokee County, Oklahoma, 289 m)
 Bald Hill (Benton County, Oregon)
 Bald Hill (Columbia County, Oregon)
 Bald Hill (Grant County, Oregon)
 Bald Hill (Jackson County, Oregon)
 Bald Hill (Klamath County, Oregon)
 Bald Hill (Polk County, Oregon)
 Bald Hill (Union County, Oregon)
 Bald Hill (Columbia County, Pennsylvania)
 Bald Hill (Forest County, Pennsylvania)
 Bald Hill (Pike County, Pennsylvania, 466 m)
 Bald Hill (Pike County, Pennsylvania, 466 m)
 Bald Hill (Pike County, Pennsylvania, 467 m)
 Bald Hill (Pike County, Pennsylvania, 476 m)
 Bald Hill (Tioga County, Pennsylvania, 565 m)
 Bald Hill (Tioga County, Pennsylvania, 641 m)
 Bald Hill (Westmoreland County, Pennsylvania)
 Bald Hill (Kent County, Rhode Island, 192 m)
 Bald Hill (Kent County, Rhode Island, 69 m)
 Bald Hill (Providence County, Rhode Island)
 Bald Hill (Washington County, Rhode Island)
 Bald Hill (South Dakota)
 Bald Hill (Hamilton County, Tennessee)
 Bald Hill (Sullivan County, Tennessee)
 Bald Hill (Washington County, Tennessee)
 Bald Hill (Angelina County, Texas)
 Bald Hill (Falls County, Texas)
 Bald Hill (Jasper County, Texas)
 Bald Hill (Limestone County, Texas)
 Bald Hill (Sevier County, Utah)
 Bald Hill (Washington County, Utah)
 Bald Hill (Addison County, Vermont)
 Bald Hill (Chittenden County, Vermont, 332 m)
 Bald Hill (Chittenden County, Vermont, 584 m)
 Bald Hill (Chittenden County, Vermont, 923 m)
 Bald Hill (Rutland County, Vermont, 214 m)
 Bald Hill (Rutland County, Vermont, 632 m)
 Bald Hill (Windham County, Vermont)
 Bald Hill (Grayson County, Virginia)
 Bald Hill (Prince William County, Virginia)
 Bald Hill (Tazewell County, Virginia)
 Bald Hill (Ferry County, Washington)
 Bald Hill (Snohomish County, Washington)
 Bald Hill (Thurston County, Washington, 515 m)
 Bald Hill (Thurston County, Washington, 616 m)
 Bald Hill (Wisconsin)
 Bald Hill (Wyoming)

Fließgewässer:
 Bald Hill Branch, im Prince George's County, Maryland
 Bald Hill Run, im Clearfield County, Pennsylvania
 Bald Hill Ditch, Kanal im Nevada County, Kalifornien

Seen:
 Bald Hill Lake, See im Thurston County, Washington
 Bald Hill Pond, See im Orleans County, Vermont

Sonstiges:
 Bald Hill Range, Gebirgszug im Middlesex County, Connecticut
 Bald Hill Wildlife Management Area, Park im Orleans County, Vermont

Bald Hill steht für:
 Bald Hill (Australien), Aussichtspunkt in der Illawarra

Siehe auch:
 Bald Hills
 Bald Hill Creek
 Bald Hill Township